Colonia Álvaro Obregón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Álvaro Obregón, Morelos, ort, Miacatlán, 
 Colonia Álvaro Obregón, Temascalapa, ort, delstaten Mexiko, 
 Colonia Álvaro Obregón, Lerma, ort, delstaten Mexiko,